L'Ampolla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 L'Ampolla (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 L'Ampolla (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar